Highland Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highland Hall (Georgia), ID-Nr. 80004459
 Highland Hall (Kentucky), ID-Nr. 77000614
 Highland Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 78002351